Bonnot ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Bonnot de Condillac (1714–1780), französischer Geistlicher (Abbé von Muréaux), Philosoph und Logiker
 Françoise Bonnot (1939–2018), französische Filmeditorin
 Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785), französischer Politiker und Philosoph
 Jules Bonnot (1876–1912), französischer Anarchist

Siehe auch:

 Bonnot-Bande („La Bande à Bonnot“), französische kriminelle anarchistische Gruppe